Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier III, se dispute du 12 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandrine Testud, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandrine Testud et Roberta Vinci.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Doha
Sport au Qatar en 2001
Tennis en février 2001